Ameca steht für

Ameca (Jalisco), eine Stadt in Mexiko
Municipio Ameca, eine Verwaltungseinheit in Mexiko
Río Ameca, ein Fluss in Mexiko
Ameca-Tal, ein Tal in Mexiko
Ameca-Kärpfling, ein lebendgebärender Süßwasserfisch in der Familie der Hochlandkärpflinge aus dem westlichen Mexiko.